Andrzej Fedorowicz (polityk) – poseł na sejm IV kadencji
 Andrzej Fedorowicz (aktor) – aktor
 Andrzej Fedorowicz (działacz opozycyjny) – twórca II Programu Radia "Solidarność"
 Andrzej Fedorowicz (zm. 2020) – dziennikarz i publicysta historyczny

Przypisy